Irisk kan syfta på

 Irisk – något tillhörande landet Irland
 Irisk – något tillhörande ön Irland (ö)
 Irisk – något tillhörande språket iriska
 Irisk – något tillhörande folkslaget irländare